Cozieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Cozieni (Buzău), Gemeinde im Kreis Buzău
 Cozieni (Ilfov), Dorf im Kreis Ilfov